Auchterbach ist ein Gewässername:

 Auchterbach (Buchbach), rechter Zufluss des Buchbachs oder Scheulerbachs (zur Erms) bei Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Auchterbach (Klingenbach), rechter Zufluss des Klingenbachs (zur Eyach) in Thanheim, Gemeinde Bisingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Auchtbach